Сезон 2022/23 на ОФГ Ямбол се състои от две лиги („А“ ОГ Ямбол И „Б“ ОГ Ямбол).

„А“ ОГ Ямбол

Отбори

Класиране

„Б“ ОГ Ямбол

Отбори

Класиране

Източници 
 Информация за сезон 2022/23 в bulgarian-football.com

2022/23
Сезон 2022/23 във футбола